Bellview ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bellview (Jackson County, Alabama)
 Bellview (Wilcox County, Alabama)
 Bellview (Florida), im Escambia County
 Bellview (Georgia), im Miller County
 Bellview (Kentucky), im Henry County
 Bellview (Maryland), im Baltimore (city) County
 Bellview (New Jersey), im Burlington County
 Bellview (New Mexico), im Curry County
 Bellview (North Carolina), im Cherokee County
 Bellview (Tennessee), im Bledsoe County
 Bellview (Texas), im Rains County
 Bellview (West Virginia), im Marion County
 Bellview Beach, im Suffolk County, New York
 Bellview Heights, im Tuscaloosa County, Alabama
 Bellview Terrace, Virginia

Sonstiges:
 Bellview Airlines, eine ehemalige nigerianische Fluggesellschaft
 Bellview Airlines (Sierra Leone), eine ehemalige Fluggesellschaft aus Sierra Leone
 Bellview Creek, Fließgewässer im Essex County, Virginia
 Bellview Hudson Tunnel, Mine im Clear Creek County, Colorado
 Bellview Mine, Mine im Missoula County, Montana
 Bellview/Silver Bell Mine, Mine im Missoula County, Montana

im NRHP gelistete Objekte:
 Bellview Furnace, in Charlotte, Tennessee, ID-Nr. 88000245
 Bellview School, in Pikeville, Tennessee, ID-Nr. 99000279

Siehe auch:
 Belleview
 Belview